Josef Čapek (1887–1945) cseh festő, grafikus, író
Josef Čapek (1902–1983) cseh labdarúgó